VRN steht für
 Vereinigung der Raumplaner, ein ehemaliger Schweizer Berufsverband
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar
 den Flughafen Verona im IATA-Flughafencode

VRN